Конрад Эберхард (нем. Konrad Eberhard, * 25 ноября 1768 г. Бад-Хинделанг; † 12 марта 1859 г.  Мюнхен) - немецкий скульптор, художник и литограф.

Жизнь и творчество 
В юности, вместе с братом Францем, занимался созданием произведений религиозного прикладного искусства, резных распятий, ликов святых и т.п. Позднее работал в Мюнхене, в мастерской Романа Антона Бооза. В 1808 году Конрад приезжает в Рим и становится учеником скульптора Антонио Кановы. В Риме также в 1818 году, по заказам баварского короля Людвига I, занимался приобретением статуй эпохи Возрождения. Ранние скульптуры мастера выполнены в стиле классицизма - его «Фавн», «Леда», «Муза», «Эндимион и Диана, сведённые Амуром» (все - в различных баварских музеях). В 1816 году К.Эберхард становится профессором в мюнхенской Академии искусств. Позднее он увлекается средневековым мистическим искусством Италии, старается совместить его с традициями немецкого искусства. В Риме он становится одним из наиболее увлечённых этой идеей членов кружка художников-назарейцев. Последним его произведением, выполненным в классическом стиле, было надгробие рано скончавшейся дочери короля Баварии Максимилиана I, принцессы Максимилианы Йозефы Каролины (1810-1821), выполненный к 1825 году. Позднее он занимается преимущественно религиозным искусством, выполненном в стиле Средневековья.

Наиболее известными скульптурными работами К. Эберхарда считаются надгробия епископов Иоганна Зайлера и Георга Витмана в Регенсбургском соборе. Писал также поэтические и музыкальные произведения. В последние годы жизни уничтожил все, хранившиеся у него, работы нерелигиозного содержания.

Галерея

Литература 
 Friedrich Pecht: Eberhard, Konrad. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 5, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 571 f.
 Konrad Eberhard. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Band 5, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, S. 280–281.

Дополнения 

 Наследие К.Эберхарда в Баварской национальной библиотеке 

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Скульпторы по алфавиту
Родившиеся 25 ноября
Родившиеся в 1768 году
Родившиеся в Баварии
Умершие 12 марта
Умершие в 1859 году
Умершие в Мюнхене
Художники Германии
Скульпторы Германии
Графики Германии
Скульпторы классицизма
Назарейцы
Художники религиозного жанра